Науса — греческий топоним. Может означать:

 Науса (дим) — община (дим) в Центральной Македонии.
 Науса (Иматия) — город в Центральной Македонии.
 Науса (Киклады) — город на острове Парос.